Мохов Михайло Іванович (21 червня 1922 — 29 січня 1982) — Герой Радянського Союзу.
 Йоасаф Мохов Мохов Йосип Омелянович (у чернецтві Йоасаф) (1779 — ?) — педагог, церковний діяч, останній ректор старої Києво-Могилянської академії (1814—1817).